Ральф Бассет (; после 1278 — 25 февраля 1343) — английский аристократ, 2/3-й барон Бассет из Дрейтона с 1299 года. Сенешаль Гаскони в 1323—1324 годах, ставший одним из формальных виновников войны Сен-Сардо. Лорд-смотритель Пяти портов в 1326—1327 годах. Во внутриполитической борьбе поддерживал короля Эдуарда II против оппозиции.

Биография 
Ральф Бассет принадлежал к английскому аристократическому роду нормандского происхождения, первый представитель которого был юстициарием короля Генриха I Боклерка. Ральф был сыном 1-го барона Бассета из Дрейтона, носившего то же имя, и его жены Гевизы. Он родился после 1278 года. В 1299 году, после смерти отца, Ральф-младший унаследовал родовые владения и титул. После этого Бассета регулярно вызывали в парламент. 22 мая 1306 года он был посвящён в рыцари, в 1318 году был в числе лордов, которые от имени короля Эдуарда II вели переговоры с его мятежным кузеном Томасом, графом Ланкастерским; в результате был заключён Ликский договор. В последующие годы Бассет находился в окружении королевских фаворитов Диспенсеров, которые назначили его судьёй в Уэльсе. Когда бароны Валлийской марки подняли мятеж, Эдуард II приказал Бассету вместе с Джоном Сомери выступить против них в Уорикшире, Стаффордшире и Лестершире (30 ноября 1321 года).

В благодарность за поддержку король назначил Бассета в октябре 1323 года сенешалем Гаскони. Там барон оказался в центре противостояния между Эдуардом II и королём Франции Карлом IV, сюзереном Эдуарда как герцога Аквитанского. Всё началось с локального пограничного конфликта, в ходе которого один из мелких гасконских сеньоров казнил нескольких чиновников французского короля. Бассета обвинили в причастности к этому инциденту и вызвали для судебного разбирательства в Париж, но он заявил о своей невиновности и в суд не поехал, сославшись на болезнь. Из-за этого Карл IV приказал арестовать представителя английского короля в Париже и вскоре начал войну, получившую название война Сен-Сардо. Бассет ещё до начала боевых действий был отозван в Лондон; во Франции его формально осудили, а в мирном договоре, закончившем войну, специально оговаривалось, что на бывшего сенешаля мир не распространяется.

В марте 1326 года Эдуард II назначил Бассета лордом-смотрителем Пяти портов. Барон продолжал поддерживать короля против его врагов: ещё в декабре 1323 года он написал Эдуарду из Гаскони, что беглый мятежник Роджер Мортимер появился во Франции, а в апреле 1326 года предупредил о том, что Мортимера и королеву Изабеллу, ставшую его любовницей, поддерживает Эдмунд Кентский. В сентябре того же года, когда Англии грозила высадка мятежников, король поручил Ральфу защиту берегов Кента, Суррея и Сассекса, но Изабелла и Мортимер высадились севернее. После свержения Эдуарда II Бассет лишился должности лорда-смотрителя Пяти портов. Полная опала, тем не менее, не наступила. В 1341 году барон стал рыцарем-баннеретом.

Семья 
Ральф Бассет был женат на Джоан де Грей, дочери Джона де Грея, 2-го барона Грея из Уилтона. В этом браке родились Маргарет, жена Джона де Богуна, 5-го графа Херефорд (этот брак остался бездетным), и Ральф. Последний умер при жизни отца, так что владения и титул перешли к его сыну, тоже Ральфу.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Бассет
Рыцари-баннереты Англии
Лорды-смотрители Пяти портов